În anul 2016 au fost aleși 329 de deputați și 136 de senatori.

Deputați
Cei 329 de deputați din România în legislatura 2016-2020:

Senatori
Cei 136 de senatori din România în legislatura 2016-2020:

Note

Alegeri legislative în România
Alegeri în 2016
Parlamentari aleși la alegerile din 2016